Военный бюджет США — является частью федерального бюджета США, выделенного в Департамент обороны, или в более широком смысле, часть бюджета, которая идёт на какие-либо военные расходы. 

Из этого военного бюджета платятся зарплаты, проводится обучение и медицинское обслуживание персонала, поддерживается вооружение, снаряжение и средства, разрабатывается и покупается новое оборудование, а также выделяются фонды на военные операции. Средства бюджета идут на все роды войск: армии, морской пехоте, ВМС, ВВС и береговой охране.

27 ноября 2020 г. администрация действующего президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу США с прошением на внесение в бюджет ВМС США на 2021 год расходы для постройки двух атомных подводных лодок класса "Вирджиния".

В начале декабря 2022 г. Конгресс США принял проект оборонного бюджета на 2023 год. По предварительным оценкам объем бюджета составит 858 млрд. долларов США.

Динамика военных расходов 
 2003 год - 363,968 млрд долларов США
 2016 год — 607 млрд. долларов
 2017 год — 618,7 млрд. долларов; 
 2018 год — 700 млрд. долларов;
 2021 год - 740 млрд. долларов;
 2022 год - 750 млрд. долларов.

См. также 
 Военно-промышленный комплекс США

Примечания

Ссылки 
 "Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller)" Annual Department of Defense budget materials.
 The Pentagon's Black Budget - Booknotes interview with Tim Weiner on Blank Check, October 21, 1990

Вооружённые силы США
Федеральный бюджет США
США